VM i håndbold 1990 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1990 (mænd)
 VM i håndbold 1990 (kvinder)